Альдеасонья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 18,29 км². Население — 74 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии